Tekirdağ ou Tequirda é uma província () do noroeste da Turquia, situada na Trácia Oriental (parte europeia da Turquia) que faz parte da região (bölge) de Mármara (Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região de Mármara